Salam (en ) un mot arabe dont une traduction approchée est "paix" »
 As-salâm 'aleïkoum (en ) est une salutation arabe et musulmane

Patronyme 

 Abdus Salam (1926-1996), physicien pakistanais, Prix Nobel de physique
Anbara Salam Khalidi (1897-1986), féministe et traductrice libanaise
Saëb Salam (1905-2000), homme politique libanais, frère de la précédente
 Assem Salam (né en 1924), homme politique et un ingénieur libanais

Toponyme 

 Salam, ville de la région de Tombouctou, au Mali

Autres 
 Salam est un album du groupe metal Arkan (2010)
 Salam est un film de Souad El-Bouhati (2001)
 Salam est un film de Diam's, Anne Cissé et Houda Benyamina (2022)
 Salaam est une chanson de l'artiste israélien Mosh Ben-Ari
 Feuilles de Salam, épice originaire d'Indonésie